Боровцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Брестская область
 Боровцы — упразднённая деревня, Новомышский сельсовет Барановичского района Брестской области
 Боровцы — деревня, Дятловичский сельсовет Лунинецкого района Брестской области
 Витебская область
 Боровцы — деревня, Верхнекривинский сельсовет Бешенковичского района Витебской области
 Боровцы — деревня, Пальминский сельсовет Городокского района Витебской области
 Боровцы — деревня, Первомайский сельсовет Городокского района Витебской области
 Боровцы — деревня, Устенский сельсовет Оршанского района Витебской области
 Боровцы — деревня, Азинский сельсовет Полоцкого района Витебской области
 Боровцы — деревня, Жарский сельсовет Ушачского района Витебской области
 Боровцы — деревня, Антопольевский сельсовет Чашникского района Витебской области
 Минская область
 Боровцы — деревня, Папернянский сельсовет Минского района Минской области

Россия 
 Боровцы — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Боровцы — село в Кицманском районе Черновицкой области.